Василий Иванович Исаков (, село Надеждино, теперь Близнюковского района Харьковской области — , пгт. Песочин Харьковского района Харьковской области) — украинский советский деятель, председатель колхоза имени Шевченко, Харьковского района Харьковской области. Депутат Верховного Совета СССР 4-5-го созывов (в 1955—1959 годах).

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. С детских лет батрачил у зажиточных крестьян. В 1928 году вступил в колхоз «Лучшую жизнь» села Надеждино Близнюковского района Харьковской области.

В 1929—1933 годах — председатель Надеждинского сельского совета, председатель Софиевского сельского совета Близнюковского района Харьковской области. В 1933—1934 годах — председатель колхоза «КИМ» Близнюковского района Харьковской области.

С 1934 года учился на рабочем факультете, а затем в Харьковском сельскохозяйственном институте.

Член ВКП(б) с 1939 года.

До 1941 года — учитель Софиевской семилетней школы Близнюковского района Харьковской области.

Во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации. В 1941—1944 годах — председатель исполнительного комитета Осиновского сельского совета Красноярского района Саратовской области РСФСР. В 1944 году вернулся на Харьковщину.

С 1944 по 1959 год — председатель колхоза имени Шевченко поселка Песочин Харьковского района Харьковской области.

Умер в  году.

Награды 
 орден Ленина (26.02.1958)
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Литература 
 газета «Соціалістична Харківщина» — лютий 1958.

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Председатели сельских советов СССР
Председатели колхозов